Auburn Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Auburn Historic District (Auburn, Georgia), NRHP-ID: 97000527
 Auburn Historic District (Auburn, Kentucky), NRHP-ID: 94000222